Бобо́вищенское — озеро в Струго-Красненском районе Псковской области России. Находится на территории Марьинской волости, в 250 м к югу от деревни Бобовище.

Площадь — 2,40 га, максимальная глубина — 3,60 метра, среднее — 2,00 м; высота уреза воды — 141,0 метра над уровнем моря.

Относится к бассейну рек Люта — Плюсса. Низкие, в основном заболоченные берега, лес, болото. Слабосточное, из под мхов вытекает безымянный ручей.

Ихтиологический тип озера — карасевый. Водятся следующие виды рыб — карась, щука, окунь, плотва, вьюн. Ихтиомасса составляет 160 кг/га. Бывают заморы. Илистое дно, коряги, сплавины. Степень зарастания — 20 %.

В 1786 году значится как озеро Бабовицкое, а на плане 1834 г. — как озеро Бобовище.

Примечания

Литература 
 Бобовищенское // Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С.167.

Озёра Струго-Красненского района
Бассейн Плюссы